RF est un sigle qui signifie :
 Radar fixe (dans certains logiciels de cartographie routière).
 Radio-fréquence.
 Renouveau français.
 République française.
 , terme utilisé pour désigner des aires protégées en Inde et en Australie.
 Route forestière.
 Humidité relative (par exemple : 65 % RF), équivalent du % RH.

RF sont les initiales de :
 Roger Federer, un joueur de tennis suisse.
 Ryota Fukumoto, joueur émérite japonais de versus fighting.

Rf est un symbole qui signifie :
 Rutherfordium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.